A Szamoai labdarúgó-válogatott Szamoa válogatottja, melyet az Szamoai labdarúgó-szövetség (Samoa Football Football Federation) irányít. Az ország neve 1997 előtt Nyugat-Szamoa volt.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – nem vett részt
 1966 – nem vett részt
 1969 – nem vett részt
 1971 – nem vett részt
 1975 – nem vett részt
 1979 – első forduló
 1983 – negyeddöntő
 1987 – nem vett részt
 1991 – nem vett részt
 1995 – nem vett részt
 2003 – nem vett részt
 2007 – első helyezett

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Szamoa sportélete